

Patronyme
 Jean-Paul Desprat, (1947- ), est un historien des XVIIe et XVIIIe siècles et écrivain français.
 Didier Desprat, (1955- ), est un chasseur sous-marin français, licencié à l'ASPTT de Marseille.

Autres
 La Maison Desprat est une entreprise française spécialisée principalement dans la distribution de vins et spiritueux.

Homonymie
Homonymie de patronyme